Деца се може односити на: 

 Дете, човековог потомка, множина су деца
 Деца (роман), поетски роман Милене Марковић
 Деца (приповетка), приповетке Иве Андрића
 Деца (Лука), насеље у округу Лука, Италија